040 – Codice che designa l'osservatorio Lohrmann, di Dresda
 040 – prefisso telefonico del distretto di Trieste